

Miejscowości w Polsce 
 według –  z późniejszymi zmianami.
 Mirkówka – część wsi Podszkodzie w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Mirkówka – część wsi Brzyczyna w woj. małopolskie w pow. krakowskim gminie Mogilany
 Mirkówka – część wsi Stróża w woj. małopolskim w pow. myślenicki w gminie Pcim 
 Mirkówka – część wsi Czaczów w małopolskim w pow. nowosądeckm w gminie Łabowa  
 Mirkówka – część wsi Homrzyska w małopolskim w nowosądeckim w gminieNawojowa